

Toponymes 

 Salies-de-Béarn, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Salies-du-Salat, commune française de la Haute-Garonne
 Montgaillard-de-Salies, commune française de la Haute-Garonne
 Montastruc-de-Salies, commune française de la Haute-Garonne
 Saliès, commune française du Tarn

Patronyme 

 Pierre Salies (1922-2012) est un historien et archiviste français, surtout connu pour être l'auteur d'un Dictionnaire des rues de Toulouse.

Homonymie de toponyme